Josep Garcia Robles (Olot, 1835 - Barcelona, 1910), compositor català.
 Josep Miquel García Messeguer (Barcelona, 1952), jugador d'hoquei sobre herba barceloní, guanyador d'una medalla olímpica.
 Josep Garcia i Montaña (Súria, 1996), un pilot d'enduro català.
 Josep Garcia i Oliver (Mataró, 1834-1883), un industrial i polític català.

Vegeu també 
 José García